

Sigle 
 NMI  – gene
Non-maskable interrupt

Codici 
 nmi  – codice ISO 639-3 della lingua yam
 nmi  – miglio nautico